L'aire urbaine de Castres est une aire urbaine française constituée autour de la ville de Castres, dans le Tarn.

Caractéristiques 

En 2020, l'Insee définit un nouveau zonage d'étude : les aires d'attraction des villes. L'aire d'attraction de Castres remplace désormais son aire urbaine, avec un périmètre différent.

D'après la délimitation établie par l'INSEE en 1999, l'aire urbaine de Castres est composée de 20 communes, toutes situées dans le Tarn.

En 2017 elle compte  habitants, et compte 26 communes.

Son pôle urbain est l'unité urbaine (couramment : agglomération) de Castres, formée de 6 communes avant 2010. En 2010 elle en compte 8 communes.

Les 18 autres communes, dites monopolarisées, sont toutes des communes rurales.

Les 26 communes de l'aire 
Voici la liste des communes de l'aire urbaine de Castres :

Évolution démographique 

L'évolution démographique ci-dessous concerne l'aire urbaine selon le périmètre défini en 2010.

Articles connexes 
 Communes du Tarn
 Aire urbaine d'Albi
 Aire urbaine de Mazamet
 Aire urbaine de Toulouse
 Espace urbain (France)

Notes et références 

Aire urbaine de Castres
Castres
Aire urbaine de Castres